Micka ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Micka (* 1963), tschechischer Schriftsteller und Übersetzer aus dem Englischen
 Herbert Micka (1917–2002), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Mika
 Mica